Лига чемпионов ОФК 2010/11 — 5-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проведённого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Финальные матчи прошли 2 и 17 апреля 2011 года.

Формат и участники 
В турнире принимали участие 8 команд, представляющие 7 федераций. Участники разбиты на 2 группы по 4 команды. Победители групп вышли в финал, который состоял из 2 матчей.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Финал 
Первый матч прошел 2 апреля, ответный — 17 апреля 2011 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов ОФК на сайте ОФК 

2011
2010 год в футболе
2011 год в футболе